San Miguelito (Francisco Morazán), een gemeente in het Hondurese departement Francisco Morazán
San Miguelito (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Río San Juan
San Miguelito (Panama), een district in de Panamese provincie Panama
San Miguel Guancapla, een gemeente in het Hondurese departement Intibucá, soms ook San Miguelito genoemd